

Codici 
 BOW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Bartow (Stati Uniti d'America)
 bow – codice ISO 639-3 della lingua rema

Geografia 
 Bow – fiume del Canada
 Bow – località del Devon (Regno Unito)
 Bow – zona di Londra (Regno Unito)
 Bow – città del New Hampshire (Stati Uniti d'America)
 Bow – comunità dello stato di Washington (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Bow – singolo dei Kasabian del 2014
 Bow – singolo dei Zeal & Ardor del 2021

Altro 
 Bow – personaggio della serie animata She-Ra, la principessa del potere
 Bow Bridge – ponte di New York